Landgraben steht für:

 Landgraben (Wasserversorgung), historischer Nutzwassergraben
 Landwehr, eine historische Landeingrenzung

Landgraben ist der Name folgender Orte:

 Landgraben (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft in Oberösterreich
 Landgraben (Schönkirchen), Weiler in Schleswig-Holstein

Landgraben ist der Name verschiedener Landwehren und Grenzbefestigungen:

 Aachener Landgraben
 Lübecker Landgraben
 Mühlhäuser Landgraben
 Landgraben (Befestigung bei Pöndorf), alter österreichischer Grenzwall zu Bayern zwischen Alpenrand und Kobernaußerwald
 Quedlinburger Landgraben
 Schaumburger Landwehr, auch Schaumburger Landknick
 Württembergischer Landgraben

Landgraben bezeichnet verschiedene Gewässer (sortiert nach dem Land des Mündungsortes und danach dem Vorfluter)

in Baden-Württemberg:
 Landgraben (Alb) – zwei Zuflüsse der Alb (Oberrhein) im kreisfreien Karlsruhe; flussabwärts:
 Landgraben (Karlsruhe), rechter Zufluss in Kanalisation
 Malscher Landgraben, linker Zufluss bei Oberreut
 Landgraben (Ammerkanal), rechter Zufluss des Ammerkanals neben der Ammer (zum Neckar) bei Ammern, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen
 Landgraben (Breg), Unterlauf des Kesslerbächles und rechter Zufluss der Breg nahe Wolterdingen (Donaueschingen), Schwarzwald-Baar-Kreis
 Landgraben (Brettach) – zwei Zuflüsse der Brettach (zum Kocher) in Baden-Württemberg; bachabwärts:
 Landgraben (Brettach, Bretzfeld), rechter Zufluss unter Hälden, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis
 Landgraben (Brettach, Langenbrettach), rechter Zufluss nach Langenbeutingen, Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn
 Landgraben (Elz), linker Zufluss der Elz in Scheringen, Gemeinde Limbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Landgraben (Kehrgraben), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Kehrgrabens (zum Kraichbach) bei Mingolsheim, Gemeinde Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Landgraben (Klingengraben), rechter Zufluss des Klingengrabens gegenüber Grießen (Gemeinde Klettgau), Landkreis Waldshut
 Landgraben (Landgraben), rechter Zufluss des Landgraben (Leimbach) nahe Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis
 Landgraben (Leimbach), linker Zufluss des Leimbachs bei Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Landgraben (Monbach), rechter Zufluss des Monbachs zwischen Möttlingen und Monakam (Bad Liebenzell), Landkreis Calw
 Landgraben (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Kinzig nach Bollenbach) bei Schnellingen, Gemeinde (Haslach im Kinzigtal), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Landgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Derendingen, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen
 Landgraben (Oberbach), rechter Zufluss des Oberbachs (zum Kinzig-Zufluss Wässergraben Lachener Grün) nahe Krafzig (Steinach), Ortenaukreis
 Landgraben (Schlücht), rechter Zufluss der Schlücht bei Tiengen (Waldshut-Tiengen), Landkreis Waldshut
 Landgraben (Schozach), rechter Zufluss der Schozach bei Schozach, Gemeinde Ilsfeld, Landkreis Heilbronn
 Landgraben (Vorbach), rechter Zufluss des Vorbach (Tauber, Weikersheim) nahe Weikersheim, Main-Tauber-Kreis
 Landgraben (Weschnitz), siehe Abschnitt Hessen

in Bayern:
 Landgraben (Donau, Offingen), linker Zufluss der Donau bei der Staustufe Offingen gegenüber Offingen, Landkreis Günzburg
 Landgraben (Donau, Fehmbach), rechter Zufluss der Donau nach Fehmbach (Stephansposching; gegenüber Zeitldorf), Landkreis Deggendorf
 Landgraben (Glöttgraben) (im Unterlauf Dedelgraben), rechter Zufluss des Glöttgrabens (zur Donau) nahe Almhof (Buttenwiesen), Landkreis Dillingen an der Donau
 Bucher Landgraben, im Oberlauf Hirschsprunggraben, linker Zufluss der Gründlach (zur Regnitz) nahe der Königsmühle von Eltersdorf, kreisfreies Erlangen
 Poppenreuther Landgraben, mit Oberlaufname Schnepfenreuther Landgraben bei Schnepfenreuth, kreisfreies Nürnberg, rechter Zufluss des nur kurzen Auengrabens Karlsberggrabens (zur Pegnitz) nach Durchqueren des Stadtteils Poppenreuth des kreisfreien Fürth gegenüber der Kernstadt
 Landgraben (Leibi), linker Zufluss der Leibi bei Burlafingen (Stadt Neu-Ulm), Landkreis Neu-Ulm
 Landgraben (Loisach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Zellwiesener Mühlbachs (zur Loisach), mit Mündung nahe dem Boschhof (Königsdorf), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Wetzendorfer Landgraben, rechter Zufluss der Pegnitz zwischen den Stadtteilen Schniegling und Poppenreuth, kreisfreies Nürnberg
 Landgraben (Rednitz), zwei rechte Zuflüsse der Rednitz im kreisfreien Nürnberg
 Eibacher Landgraben, Zufluss der Rednitz am Naturfreundehaus des Stadtteils Eibach
 Röthenbacher Landgraben, Zufluss zwischen den Stadtteilen Eibach und Röthenbach bei Schweinau
 Landgraben (Rippach), rechter Zufluss der Rippach (zur Tauber) vor Röttingen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Landgraben oder Riedgraben (Schandgraben), linker Hauptstrang-Oberlauf des Schandgrabens (zum Egelseebach, zur Donau) bis westlich von Oberndorf am Lech, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Landgraben, Oberlaufname bis nahe Burghöfe (Mertingen), Landkreis Donau-Ries des Schandgraben 1 (zum Schandgraben, zum Egelseebach)
 Landgraben (Wässerleinsgraben), linker Zufluss des Wässerleinsgrabens kurz vor dessen Mündung in die Donau nach der Staustufe Dillingen, Dillingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau
 Landgräben in Nürnberg, Gruppe teils hier auch separat aufgeführter ehemaliger Nutzwassergräben in und um Nürnberg, mit und ohne „Landgraben“ im Namen

in Brandenburg:
 Zitzer Landgraben, linker Zufluss des Buckauer Hauptgrabens bei Viesen (Rosenau), Landkreis Potsdam-Mittelmark; Ostteil eines Landgraben im Fiener Bruch, dessen Wasser durch den Karower Landgraben in entgegengesetzter Richtung dem Fiener Hauptvorfluter zufließt
 Landgraben, Abschnitt des Köhntop zwischen Fürstenwerder (Nordwestuckermark) und Wolfshagen (Uckerland), Landkreis Uckermark; fließt auf der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern
 Gröditscher Landgraben (teilweise auch Gröditscher Landgraben), rechter Zufluss der Pretschener Spree (rechter Teilungsarm der Spree) nach Pretschen, Landkreis Dahme-Spreewald
 Frauendorf-Kahrer-Haasower Landgraben, linker Zufluss der Verlegung Tranitz bei Haasow, Landkreis Spree-Neiße
 Koppatz-Kahrener-Hassower Landgraben, linker Zufluss der Verlegung Tranitz bei Haasow, Landkreis Spree-Neiße

in Hessen:
 Landgraben (Fanggraben), linker Zufluss des Fanggrabens (Zehntbach; zur Modau) nahe Allmendfeld (Gernsheim), Kreis Groß-Gerau
 Landgraben (Ried) (Oberlauf Darmbach; Unterlauf Landwehr), rechter Zufluss des Schwarzbachs gegenüber Trebur, Kreis Groß-Gerau
 Landgraben (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz beim Weschnitz-Betriebshof nahe Lorsch, Kreis Bergstraße

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Großer Landgraben, rechter Zufluss der Tollense bei Klempenow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Landgraben (Mecklenburg-Vorpommern) (weist zwei Fließrichtungen auf):
 Landgraben, mittlerer Oberlauf des Großen Landgrabens bei Rehberg (Spantekow), Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Landgraben, linker Oberlauf der Zarow bei Ferdinandshof, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Kleiner Landgraben (weist zwei Fließrichtungen auf):
 Kleiner Landgraben linker Zufluss des Landgraben (Mecklenburg-Vorpommern) bei Rehberg (Spantekow), Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Kleiner Landgraben rechter Zufluss der Tollense bei Altentreptow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Landgraben, Abschnitt des Köhntop; siehe Abschnitt Brandenburg

in Nordrhein-Westfalen:
 Landgraben (Alte Schleck), rechter Zufluss der Alten Schleck (zur Niers) nahe Wachtendonk, Kreis Kleve
 Landgraben (Glenne), rechter Zufluss der Glenne bei Benteler (Langenberg), Kreis Gütersloh
 Landgraben (Holtwicker Bach), rechter Zufluss des Holtwicker Bachs (zur Bocholter Aa) vor Barlo (Bocholt), Kreis Borken
 Landgraben (Schulgraben), linker Oberlauf des Schulgrabens (zur Glenne) bei Benteler (Langenberg), Kreis Gütersloh
 Landgraben (Wallbach), linker Zufluss des Wallbachs (zur Swist) nahe Oberdrees (Rheinbach), Rhein-Sieg-Kreis

in Rheinland-Pfalz:
 (Grünstädter/Grünstadter) Landgraben, Oberlauf des Floßbachs bei Grünstadt, Landkreis Bad Dürkheim
 Landgraben (Eckbach), im Unterlauf Floßbach genannt, linker Zufluss des Eckbachs bei Dirmstein, Landkreis Bad Dürkheim
 Landgraben (Olker Bach), linker Zufluss des Olker Bachs (zur Sauer) nahe Olk (Ralingen), Landkreis Trier-Saarburg
 Landgraben (Reitzenhainerbach), linker Zufluss des Reitzenhainerbachs (zum Rhein-Zufluss Hasenbach) nahe Reitzenhain, Rhein-Lahn-Kreis
 Landgraben (Riederbach), linker Zufluss des Riederbachs nahe Mettenheim, Landkreis Alzey-Worms
 Landgraben (Taubkyll), rechter Zufluss der Taubkyll (zur Kyll) vor Ormont, Landkreis Vulkaneifel

 Kleinlandgraben, rechter Zufluss des Ranschgrabens nahe Schifferstadt, Rhein-Pfalz-Kreis

in Sachsen:
 Landgraben (Dresden), Zufluss der Elbe in Dresden; ehedem Entwässerungs-, Verteidigungsgraben, Flutrinne und Nutz- und Löschwasserkanal
 Prohliser Landgraben, Fortsetzung des Geberbaches, Zufluss der Elbe in Dresden

in Sachsen-Anhalt:
 Karower Landgraben, Zufluss des Fiener Hauptvorfluters (zum Elbe-Havel-Kanal) nahe Karow (Jerichow), Landkreis Jerichower Land; Westteil eines Landgraben im Fiener Bruch, dessen Wasser über den Zitzer Landgraben in entgegengesetzter Richtung dem Buckauer Hauptgraben zufließt
 Landgraben (Jeetzel), rechter Zufluss der Jeetzel nahe Beetzendorf, Altmarkkreis Salzwedel
 Landgraben (Purnitz), linker Zufluss der Purnitz nahe Stapen, Gemeinde Beetzendorf, Altmarkkreis Salzwedel

in Frankreich:
 Landgraben (Moder, Dalhunden), Fluss in Frankreich im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est, rechter Zufluss der Moder
 Landgraben (Moder, Val-de-Moder), Fluss in Frankreich, Zufluss der Moder
 Landgraben (Elsass), auf alter römischer Provinzgrenze (Gallien im Süden – Germanien im Norden) und mittelalterliche Grenze zwischen Nordgau und Südgau, u. a. bei Schlettstadt, Département Bas-Rhin, Elsass

in Italien:
 Landgraben (Brantenbach), rechter Zufluss des Brantenbachs bei Leifers, Südtirol

in Österreich:
 Landgraben (Vorarlberger Rheintalbinnenkanal), rechter Zufluss des Vorarlberger Rheintalbinnenkanals nach Hohenems, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg

in Russland:
 Landgraben (Samland), zwischen Kotelnikowo und Kaliningrad, Oblast Kaliningrad

in der Schweiz:
 Landgraben (Goldach), rechter Zufluss der Goldach (Bodensee) bei Achmüli, Gemeinde Rehetobel, Kanton Appenzell Außerroden

Siehe auch:
 Landbach
 Landgrabental